Нью Эйдж или нью-эйдж (неизм. и нескл., м. р.; от  — «новая эра») может означать:

 «Нью Эйдж» (; 1907—1922) — британский литературный журнал, редактор Альфред Ричард Ораж (; 1873—1934).
 Нью Эйдж (XX век) — общее название для различных социальных течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера.
  — их культовые места.
 Нью-эйдж (XX век) — совокупность музыкальных стилей, характеризующихся расслабляющим и позитивным звучанием.
 Премия «Грэмми» за лучший нью-эйдж-альбом (США, с 1987)

См. также 
 «Новое время» — художественный фильм Майкла Толкина (США, 1994).
 Новое мышление